Verschlucken steht für:
 etwas verschlucken, siehe Schluckakt
 sich verschlucken, siehe Aspiration (Lunge)